

Patronyme 

 Christian Friedrich Freyer (1794-1885), entomologiste amateur allemand ;
 Hans Freyer (1887-1969), sociologue, historien et philosophe allemand ;
 Ingo Freyer (1971-), joueur et entraîneur de basket-ball allemand ;
 Martin Freyer (1995-), coureur cycliste namibien ;
 Sigismund Freyer (1881-?),  cavalier allemand de saut d'obstacles.

Biologie 
 Azuré de Freyer, ou Azuré de l'héliotrope, espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Lycaenidae ;
 Marbré de Freyer, ou Piéride du Simplon, espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Pieridae.